Вайи-сюр-Эн:

 Вайи-сюр-Эн — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. 
 Вайи-сюр-Эн — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент кантона — Эна.